Модель — відтворення чи відображення об'єкту, задуму (конструкцій), опису чи розрахунків, що відображає, імітує, відтворює принципи внутрішньої організації або функціонування, певні властивості, ознаки чи/та характеристики об'єкта дослідження.
Модель (альбом) — альбом гурту "Океан Ельзи"
Модель (професія) (від ) — професія або рід діяльності
Модель Вальтер — німецький генерал-фельдмаршал.

А Загальні визначення
 Фізична модель
 Математична модель
 Алгебраїчна система
 Концептуальна модель
 Аналітична модель

Б. Статті у гірництві, гідравліці, геології:

 аналітична модель покладу, 
 модель Баклея-Леверетта, 
 модель Бернадського, 
 модель Бінгама, 
 модель газорідинного потоку, 
 модель дрейфу, 
 модель Дюпюї-Форхгеймера, 
 модель Маскета-Мереса, 
 модель пласта, 
 модель покладу (об’єкта розробки) 
 модель потоку дрейфу, 
 модель промислово-геологічна, 
 модель Рапопорта-Ліса, 
 модель Рейнольдса-Буссінеска, 
 модель рідини, 
 модель руху двофазних систем, 
 модель тілесна, 
 модель Шведова.